

Personnalités 

 Claudio De Vincenti (né en 1948), homme politique italien, ministre ;
 Denis Vincenti (né en 1962), journaliste et présentateur français de télévision ;
 Giacomo Vincenti (mort en 1619), libraire et imprimeur italien ;
 Ippolito-Antonio Vincenti-Mareri (1738-1811), cardinal et archevêque catholique italien ;
 Jean-Marc Vincenti (né en 1937), footballeur français ;
 Lelio Vincenti (- siècles), médecin et philosophe italien ;
 Raymond Vincenti (1911-2001), arbitre français de football.